Siebeneicher ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinz Siebeneicher (1935–2010), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Valentin von Siebeneicher (1783–1861), österreichischer Offizier